Siebgraben ist der Name folgender Flüsse in Brandenburg:

 Siebgraben (Buckau), Zufluss zur Buckau (Fluss)
 Siebgraben (Großer Wentowsee), Zufluss zum Großen Wentowsee
 Siebgraben (Klostersee), Entwässerungsgraben bei Kloster Lehnin, Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Siebgraben (Lindauer Nuthe), Zufluss zur Nuthe (Elbe)
 Siebgraben (Muhre), Zufluss zur Muhre